Olean kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Olean, administrativ by, Jawa Timur,

USA 

 Olean, Missouri, Miller County, 
 Olean, New York, Cattaraugus County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar